Wahlkreis Wetterau steht für:

* Bundestagswahlkreis Wetterau
 Wahlkreis Wetterau I
 Wahlkreis Wetterau II
 Wahlkreis Wetterau III